Borja kan syfta på:

Personer
 Franciskus Borja (1510–1572, en spansk präst och jesuit, helgonförklarad 1670

Geografi

Spanien 

 Borja (Zaragoza), Aragonien, Provincia de Zaragoza,